Rohrscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Rohrscheidt (1808–1881), preußischer Generalmajor
 Eberhard Rohrscheidt (* 1939), deutscher Fernseh- und Radiomoderator
 Emil von Rohrscheidt (1809–1886), preußischer Landrat und Rittergutsbesitzer
 Hans von Rohrscheidt (1854–1947), preußischer Generalmajor
 Kurt von Rohrscheidt (1859–1928), preußischer Generalmajor
 Oskar von Rohrscheidt (1848–1907), preußischer Generalleutnant
 Paul von Rohrscheidt (1850–1911), preußischer Generalmajor
 Richard von Rohrscheidt (1811–1893), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Röhrscheidt